Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1944 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 24 марта 1944 года, а финальная игра прошла 28 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 9 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе.

В чемпионате 1944 года команда университета Юты, под руководством тренера Вадала Петерсона, одержала победу над Дартмутом со счётом 42:40. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист «Юта Ютес» Арни Феррин. Юта стала первой командой в истории студенческого баскетбола, участвовавшая и в турнире NCAA и в NIT. Первоначально Юта участвовала в турнире NIT, однако из-за автомобильной аварии, в которую попало два игрока Арканзаса, «Рейзорбэкс» были вынуждены сняться с турнира, а их место заняла Юта.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1944 года:

Региональные игры 
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (24 и 25 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (24 и 25 марта)

Финал 
 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (28 марта)

Команды

Турнирная сетка 
* — обозначает игры с овертаймом

Примечания

Ссылки 
 1943-44 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1944 год в баскетболе